Балаклавская долина  — долина в Крыму, в окрестностях Севастополя.

Расположена между Балаклавской бухтой, Федюхиными высотами, Сапун-горой на Каранским плато. По центру долины проходят цепь невысоких холмов — Семякиных высот.

Преобладающую площадь занимают виноградники. Долиной проходит автодорога Севастополь — Ялта.

Жилые поселения: Кадыковка (на юге, район Балаклавы), Первомайка (на севере), Золотая Балка (или 10-й км Балаклавского шоссе).

Работает винзавод «Золотая Балка».

13 октября 1854 года в долине состоялась Балаклавская битва, одна из крупнейших битв Крымской войны. В память о павших в битве установлено несколько памятников.

Ссылки

Источники 
 Балаклавская долина на викимапии

Балаклава
Долины Севастополя
Долины Крыма